Scheuritzel ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Scheuritzel (1874–1954), deutscher Maler und Grafiker
 Bettina Scheuritzel (* 1968), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Sammy Scheuritzel (* 1998), deutscher Schauspieler